Олимпийский санный центр (), именовавшийся до июня 2017 года Центром санных видов спорта «Альпензия» ()), — комплекс спортивных трасс, предназначенных для соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту. Расположен на территории курорта Альпензия вблизи южнокорейского посёлка Дэквалъён-мён в уезде Пхёнчхан.

Строительство 
Сооружение было возведено компанией «». Стоимость строительства составила 122,8 млрд. южнокорейских вон (около 114,5 млн. долларов США), из которых 92,1 млрд. вон было выделено государством, а 30,7 млрд. — провинцией Канвондо, на территории которой расположился комплекс.

Технические характеристики

Соревнования 
2017
 18—19 февраля — этап Кубка мира по санному спорту 2016/2017
 17 марта — этап Кубка мира по скелетону 2016/2017
 17—19 марта — этап Кубка мира по бобслею 2016/2017
2018
 Зимние Олимпийские игры 2018:
 10—15 февраля — санный спорт
 15—17 февраля — скелетон
 18—25 февраля — бобслей

Примечания 

Спортивные сооружения Республики Корея
Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 2018
Санно-бобслейные трассы